Octobre rouge peut faire référence à :
 Octobre rouge (Красным Октябрём), la révolution bolchevique d'octobre 1917 en Russie qui devient alors la République socialiste fédérative soviétique de Russie ;
 Octobre rouge (The Hunt for Red October), un roman américain de Tom Clancy, publié en 1984 ;
 À la poursuite d'Octobre rouge (The Hunt for Red October), un film américain de John McTiernan sorti en 1990, adapté du roman ;
 Octobre Rouge, un groupe musical français de hip-hop fondé en 1997 ;